Macarena, o La Macarena, può riferirsi a:

 Macarena – canzone dei Los del Río, gruppo musicale spagnolo
 Macarena – quartiere di Siviglia
 Macarena – nome proprio di persona femminile spagnolo
 La Macarena – comune della Colombia